

Toponymie

Aux États-Unis 
 Frenchville dans le Maine.
 Frenchville on trouve aussi une mention de :en:Frenchville, Wisconsin dans le Wisconsin
 Frenchville est à l'origine un écart de la commune de Covington Township (Pennsylvanie) dans le comté de Clearfield en Pennsylvanie.
Elle a été nommée ainsi parce que les premiers colons qui s'y sont installés étaient français. Ils provenaient en majorité de Haute-Marne et de Haute-Saône et s'y sont installés vers 1830.

Australie 
 Frenchville dans le Queensland (:en:Frenchville, Queensland)

Notes et références